

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Długie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Wąpielsk
 Długie – część wsi Sobiczewy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Długie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Długie – część wsi Kanibród w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Długie – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wólka
 Długie – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie 
 Długie – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa
 Długie – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia 
 Długie – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Długie – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka
 Długie – przysiółek wsi Czarne w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Długie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia 
 Długie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Długie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Długie – część wsi Prałkowce w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krasiczyn
 Długie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn
 Długie – część wsi Strękowizna w woj. polaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka
 Długie – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Długie – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna 
 Długie – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna
 Długie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Długie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów
 Długie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie
 Długie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Jeziora 
 Długie Jezioro – koło Długiego w województwie pomorskim w gminie Osieczna
 Długie – jezioro koło Rzepina w woj. lubuskim
 Długie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim
 Długie – jezioro w Olsztynie
 Długie – jezioro na Białorusi
 Zobacz też: Jezioro Długie, Długie Jezioro

Inne 
 Długie – nieistniejąca wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Długie – dawna część wsi Przeorsk w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski

 Długie – nazwa istniejącego w XIX w. przysiółka wsi Gana, obecnie w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gm. Praszka
 Długie – dawna wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Długie – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.

Zobacz też 
 Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, Długie Kamieńskie, Długie Nowe, Długie Pole, Długie Stare, Rezerwat przyrody Mszar Przygiełkowy – Długie